Devil's Night kan verwijzen naar":

Devil's Night (dag) - een jaarlijks op 30 oktober gehouden traditie in met name Detroit
Devil's Night (D12) - een rapalbum